A Sammy és barátai (eredeti cím: Sammy & Co.) 2014-től vetített francia televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat. Az animációs játékfilmsorozat zenéjét Matthieu Gonet és Sylvain Goldberg szerezték. Műfaja kalandfilm- és filmvígjáték-sorozat. Franciaországban az M6, Magyarországon a Tiji forgalmazta. A tévéfilmsorozat készítői a Zagtoon, a Nexus Factory, az nWave Pictures, a StudioCanal, az Umedia és az uFilm. Magyarországon az M2 tűzte műsorra 2018. szeptember 24-étől.

Ismertető 
A sorozat főszereplői Sammy és Ray kölykei Ricky , Malvin és Ella. Iskolába járnak, Lulu tanítja őket. A sorozat a Sammy nagy kalandja- A titkos átjárón alapul.

Szereplők

Epizódok

1. évad

2. évad

Jegyzetek

További információk 

 
 

2014-ben bemutatott francia televíziós sorozatok